«Cryin’» — песня американской группы Aerosmith.

Клип к этой песне был первым из трёх клипов группы Aerosmith («Cryin’», «Amazing», «Crazy», в котором снялась Алисия Силверстоун). Снял все три клипа режиссёр Майкл Коллнер ().

В клипе «Cryin’» Силверстоун играет девушку-сорвиголову, которая, в частности, каратистским ударом сбивает с ног вора, схватившего её сумку, и имитирует самоубийство, прыгнув на тарзанке с моста.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Итоговые чарты за год

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1993 года
Синглы 1993 года
Песни Aerosmith
Композиции хард-рока
Хард-рок баллады
Синглы Geffen Records
Песни, возглавлявшие хит-парад Mainstream Rock Tracks
Композиции блюз-рока